Группу 3 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Исландии, Македонии, Северной Ирландии, Украины, Франции и Шотландии. Победитель группы — сборная Македонии вышла напрямую в финальную стадию.

Таблица группы 3 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
4 мяча

  Кире Маркоски

  Артём Беседин

3 мяча

  Элиас-Мар Омарссон
  Марьян Радески

  Андрей Борячук
  Себастьян Алле

  Корентен Толиссо
  Джейсон Каммингс

2 мяча

  Хескулдур Гуннлаугссон
  Оливер Сигурьонссон
  Арон Эллис Траундарсон

  Виктор Ангелов
  Энис Барди
  Шимус Маккартан

  Виктор Коваленко
  Жан-Кевин Огюстен

1 мяч

  Хейдар Айгиссон
  Арни Вильяльмссон
  Даниэль Леоу Гретарссон
  Йортюр Херманнссон
  Бесир Демири
  Райан Джонсон
  Джош Доэрти
  Михаил Кеннеди
  Пол Смит

  Андрей Близниченко
  Юрий Вакулко
  Александр Зубков
  Александр Сваток
  Дмитрий Хлёбас
  Усман Дембеле
  Энцо Кривелли
  Греджон Кьеи
  Тома Лемар

  Эмерик Ляпорт
  Жорж-Кевин Н’Куду
  Адриан Рабьо
  Билли Кинг
  Райан Кристи
  Оливер Макберни
  Каллум Патерсон
  Райан Фрейзер

Автоголы

  Эгзон Бейтулаи (в матче с Францией)

  Джош Доэрти (в матче с Македонией)

  Стивен Кингсли (в матче с Францией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017